Rothia Westwood, 1877, genre d'insectes lépidoptères de la famille des Noctuidae.
 Rothia Pers., 1806, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.
 Rothia Georg & Brown, 1967, genre d'actinobactéries de la famille des Micrococcaceae.